Парня — річка в Іванківському районі Київської області
 Парня — хутір у Броварському районі Київської області
 Парня — колишнє село Семенівського району Чернігівської області